Капустинский — фамилия:

 Капустинский, Анатолий Фёдорович (1906—1960) — советский учёный, физикохимик, член-корреспондент АН СССР (1939).
 Капустинский, Рышард

См. также 
 Капустинская 
 Капустинский Лес
 Капустинский сельский совет